Scope steht für:
 den Sichtbarkeitsbereich einer Variable in der Programmierung, siehe Variable (Programmierung)
 Bereich, Ziel, Umfang im Projektmanagement, siehe Scope Management
 eine DSP-basierte Musikplattform von Creamware, siehe Scope (Musikplattform)
 ein Betriebssystem des Unternehmens Control Data, siehe CDC Scope
 eine Bezeichnung für Oszilloskop (engl. Oscilloscope)
 Scope (Fachzeitschrift), ein monatliches Industriemagazin aus dem Verlag Hoppenstedt Publishing
 Scope (Filmportal), dänisches Filmportal und Datenbank
 ein südafrikanisches wöchentliches Herrenmagazin (gegründet 1966, eingestellt 1996)
 Scope (Rapper) (* 1969), deutscher Rapper und VIVA-Moderator
 Filmaufnahmeverfahren wie Cinemascope oder Naturama (Scope-Verfahren)
 die Archivsoftware scopeArchiv.
 eine europäische Ratingagentur, siehe Scope Group
 eine Auswahl virtueller „Schalter“ in der Software GrandOrgue
 Bereiche, denen Treibhausgas-Emissionen zugeordnet werden (im Rahmen der CO2-Bilanzierung), siehe GHG Protocol#Scopes der Emissionen
 Ein DNS-Bereich (DNS-Scope)

SCOPE steht für:
 Scientific Committee on Problems of the Environment, eine vom Internationalen Wissenschaftsrat gegründete wissenschaftliche Organisation

Siehe auch:
 Economy of scope

SCOPE